Richard Barnett peut faire référence à:

Sir Richard Barnett (1863–1930), tireur sportif irlandais et député
  (1909–1986), gardien, département des antiquités d'Asie occidentale du British Museum
  (1952-), vice-chancelier de l'Université d'Ulster, 2006-2015
  (1972-), rugbyman néo-zélandais de rugby à XV
  (1980-), historien médical britannique
 , rugbyman anglais de rugby à XIII

Voir aussi
Richard Barnet (1929–2004), érudit-activiste américain